Roger Lespagnard, ancien athlète décathlonien et homme politique belge wallon.
 Jean-Paul Lespagnard,  couturier belge.

Homonymie
Homonymie de patronyme